Toponímia:
Port Royal (Jamaica)
Port Royal Cays, conjunt d'illes deshabitades a Jamaica 
Port Royal (Pennsilvània)
Port Royal (Virgínia)
Port Royal (Carolina del Sud)
 Edificis:
Abadia de Port-Royal a l'Illa de França
Estació de Port-Royal, estació del RER de l'Illa de França
 Música:
Port Royal (àlbum), àlbum del grup alemany Running Wild
Port-Royal (grup de música), grup italià de música rock